Ackama är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ackama ingår i familjen Cunoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Ackama